Ми́хал Пивни́цкий (, 29 сентября 1771 год — 29 мая 1845 года, Житомир) — католический прелат, епископ луцкий и житомирский с 23 июня 1828 года по 29 мая 1845 год.

Биография 
Окончил Греко-католическую семинарию в Вильне. 3 ноября 1795 года был рукоположен в диакона и через два дня 5 ноября 1795 года — в священника грекокатолическим епископом. С 1795 по 1797 год был профессором теологии в грекокатолической семинарии во Владимире-Волынском. В 1797 году перешёл в латинский обряд и стал каноником киевского собора. Был секретарём и управляющим канцелярии житомирского епископа. В марте 1825 года стал доктором теологии в Виленском университете.

3 июля 1826 года Римский папа Лев XII назначил Михала Пивницкого тиулярным епископом Раматы и вспомогательным епископом Каменца-Подольского. 6 мая 1827 года состоялось рукоположение Михала Пивницкого в епископа, которое совершил епископ Каменца-Подольского Францишек Боргиаш Мацкевич в сослужении с титулярным епископом Полемониума и вспомогательным епископом Луцка и Житомира Яном Канты Подгороденским и титулярным епископом Аркадиополиса Азиатского и вспомогательным епископом Люблина Маурицы Матеушем Вояковским.

23 мая 1828 года Римский папа Лев XII назначил Виталия Михала Пивницкого епископом Луцка и Житомира.

Скончался 29 мая 1845 года в Житомире.

Литература 
 Witold Józef Kowalów, Biskup Michał Piwnicki (1831—1845), [w:] «Wołanie z Wołynia» nr 5 (18) z września-października 1997 r., стр. 36-37.
 Krzysztof Rafał Prokop, Sylwetki biskupów łuckich, Biały Dunajec — Ostróg 2001, стр. 174—178.
 Інна Шостак. Луцько-Житомирська Римо-Католицька дієцезія наприкінці XVIII — у першій половині XIX століття, Білий Дунаєць — Острог, 2005.

Ссылки 
 Информация на сайте католической иерархии 

 Католические епископы Луцка